Dit is een lijst van planetoïden 48501-48600. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 01 maart 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (48501) - || 1993 FM || 23 maart 1993 || A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin
|-
| (48502) - || 1993 FL5|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (48503) - || 1993 FN6|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (48504) - || 1993 FK9|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (48505) - || 1993 FM10|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (48506) - || 1993 FO10|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (48507) - || 1993 FS11|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (48508) - || 1993 FF12|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (48509) - || 1993 FQ12|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (48510) - || 1993 FP13|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (48511) - || 1993 FR13|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (48512) - || 1993 FU15|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (48513) - || 1993 FB22|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (48514) - || 1993 FN22|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (48515) - || 1993 FO24|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (48516) - || 1993 FL25|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (48517) - || 1993 FR25|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (48518) - || 1993 FB29|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (48519) - || 1993 FC37|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (48520) - || 1993 FK45|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (48521) - || 1993 FV50|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (48522) - || 1993 FF54|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (48523) - || 1993 FY55|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (48524) - || 1993 FY78|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (48525) - || 1993 GB || 14 april 1993 || S. Otomo
|-
| (48526) - || 1993 HL3|| 20 april 1993 || Spacewatch
|-
| (48527) - || 1993 LC1|| 13 juni 1993 || R. H. McNaught
|-
| (48528) - || 1993 OC3|| 20 juli 1993 || E. W. Elst
|-
| (48529) von Wrangel || 1993 OV10|| 20 juli 1993 || E. W. Elst
|-
| (48530) - || 1993 PF || 12 augustus 1993 || Farra d'Isonzo
|-
| (48531) - || 1993 PP || 13 augustus 1993 || Spacewatch
|-
| (48532) - || 1993 PL7|| 15 augustus 1993 || E. W. Elst
|-
| (48533) - || 1993 QU || 19 augustus 1993 || E. F. Helin
|-
| (48534) - || 1993 QM4|| 18 augustus 1993 || E. W. Elst
|-
| (48535) - || 1993 RD4|| 15 september 1993 || E. W. Elst
|-
| (48536) - || 1993 RS6|| 15 september 1993 || E. W. Elst
|-
| (48537) - || 1993 RO7|| 15 september 1993 || E. W. Elst
|-
| (48538) - || 1993 RF15|| 15 september 1993 || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| (48539) - || 1993 SD11|| 22 september 1993 || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| (48540) - || 1993 TW8|| 11 oktober 1993 || Spacewatch
|-
| (48541) - || 1993 TV10|| 15 oktober 1993 || Spacewatch
|-
| (48542) - || 1993 TN13|| 14 oktober 1993 || H. E. Holt
|-
| (48543) - || 1993 TJ14|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (48544) - || 1993 TO15|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (48545) - || 1993 TZ16|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (48546) - || 1993 TM19|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (48547) - || 1993 TJ20|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (48548) - || 1993 TM25|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (48549) - || 1993 TP25|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (48550) - || 1993 TU25|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (48551) - || 1993 TR28|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (48552) - || 1993 TN31|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (48553) - || 1993 TS31|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (48554) - || 1993 TL32|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (48555) - || 1993 TW32|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (48556) - || 1993 TK33|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (48557) - || 1993 TJ37|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (48558) - || 1993 TL38|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (48559) - || 1993 TJ39|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (48560) - || 1993 UX2|| 20 oktober 1993 || R. H. McNaught
|-
| (48561) - || 1993 UZ2|| 21 oktober 1993 || R. H. McNaught
|-
| (48562) - || 1993 UZ6|| 20 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (48563) - || 1994 AP5|| 5 januari 1994 || Spacewatch
|-
| (48564) - || 1994 BL3|| 16 januari 1994 || E. W. Elst, C. Pollas
|-
| (48565) - || 1994 CA9|| 8 februari 1994 || O. A. Naranjo
|-
| (48566) - || 1994 CH9|| 7 februari 1994 || E. W. Elst
|-
| (48567) - || 1994 CH14|| 8 februari 1994 || E. W. Elst
|-
| (48568) - || 1994 CO14|| 8 februari 1994 || E. W. Elst
|-
| (48569) - || 1994 EN || 6 maart 1994 || Farra d'Isonzo
|-
| (48570) - || 1994 EA2|| 9 maart 1994 || E. F. Helin
|-
| (48571) - || 1994 ER5|| 9 maart 1994 || E. W. Elst
|-
| (48572) - || 1994 EJ6|| 9 maart 1994 || E. W. Elst
|-
| (48573) - || 1994 JX5|| 4 mei 1994 || Spacewatch
|-
| (48574) - || 1994 JG6|| 4 mei 1994 || Spacewatch
|-
| (48575) Hawaii || 1994 NN || 4 juli 1994 || A. Nakamura
|-
| (48576) - || 1994 NN2|| 11 juli 1994 || C. S. Shoemaker
|-
| (48577) - || 1994 PD8|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (48578) - || 1994 PL11|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (48579) - || 1994 PW11|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (48580) - || 1994 PD17|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (48581) - || 1994 PV19|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (48582) - || 1994 PF25|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (48583) - || 1994 PE35|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (48584) - || 1994 PF37|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (48585) - || 1994 PK37|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (48586) - || 1994 PE39|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (48587) - || 1994 PO39|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (48588) Raschröder || 1994 RP11|| 2 september 1994 || F. Börngen
|-
| (48589) - || 1994 RW17|| 3 september 1994 || E. W. Elst
|-
| (48590) - || 1994 TY2|| 2 oktober 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (48591) - || 1994 TB3|| 2 oktober 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (48592) - || 1994 TP5|| 4 oktober 1994 || Spacewatch
|-
| (48593) - || 1994 VF || 1 november 1994 || T. Kobayashi
|-
| (48594) - || 1994 VA2|| 3 november 1994 || Y. Kushida, O. Muramatsu
|-
| (48595) - || 1994 VH2|| 9 november 1994 || T. Kobayashi
|-
| (48596) - || 1994 VY6|| 7 november 1994 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (48597) - || 1994 XP4|| 3 december 1994 || T. Kobayashi
|-
| (48598) - || 1994 XD5|| 9 december 1994 || T. Kobayashi
|-
| (48599) - || 1994 YS || 28 december 1994 || T. Kobayashi
|-
| (48600) - || 1994 YZ || 28 december 1994 || T. Kobayashi|}

Planetoïdenlijsten